Miejscowości w USA:
 Iredell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bosque
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Iredell (ang. Iredell County) – w stanie Karolina Północna